La Premier League de Isla de Man 2014/15 es centésima sexta (106°) temporada de la Premier League de Isla de Man. El St Georges  ganó su 5° liga de manera consecutiva.

Clubes 

 St Georges                  
 Peel                        
 DHSOB                       
 St Marys                    
 Ramsey   
                    
 St Johns United            
 Rushen United              
 Laxey                        
 Corinthians  
               
 Ayre United              
 Union Mills                 
 Gymnasium                    
 Michael United   

Tabla de posiciones
<small>Actualizado el 13 de junio de 2015'''.

'''CAMPEÓN
'''St Georges

Referencias 

Fútbol en 2014
Liga de Fútbol de la Isla de Man
Fútbol en 2015